Ахиакар, Ахиахар или Ахикар () — легендарный ассирийский мудрец, литература о котором была достаточно широко распространена на Ближнем Востоке в античные времена.

Наиболее древний текст, упоминающий Ахиакара — папирус на арамейском языке, найденный на острове Элефантина и датируемый V веком до н. э. Мудрец оказывается хранителем печати Синаххериба. Бездетный, он усыновляет своего племянника Навада (Насваса), однако тот пытается посредством клеветы уничтожить дядю. Только благодаря своей исключительной мудрости Ахиакар в конце концов торжествует над неблагодарным родственником.

Существуют армянская (Повесть о Хикаре), сирийская, арабская (Повесть об Аль-Хайкаре) версии данного текста. Известна славянская «Повесть об Акире Премудром», датируемая XII веком.

Древнегреческий географ Страбон, рассказывая об Иудее и иудаизме, упоминает Ахаикара как пророка боспорцев (XVI, 2, 39 = С 762).

Климент Александрийский упоминает не дошедший до нашего времени труд Демокрита о толковании иероглифов на стеле Ахикара (Строматы, I, 69, 4).

Диоген Лаэртский среди не дошедших до нашего времени трудов Феофраста упоминает сочинение «Ахикар» (V, 50).

Упоминание в Библии 
Ахикар и его племянник упоминаются в книге Товита :

В 14 главе сообщается, что родственником Ахиакара был Аман, который по сюжету вполне может быть отождествлён с Навадом:

Литература 
 От берегов Босфора до берегов Ефрата: Антология ближневосточной литературы I тысячелетия до н. э. / Составление, перевод: Сергей Сергеевич Аверинцев. — М.: Мирос, 1994. — ISBN 5-7084-0055-2.
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — М., 1979.
 Климент Александрийский. Строматы. В 3-х т. Т. 1. — СПб., 2003.
 Страбон. География. — М., 1964. — С. 706.
 Повесть об Акире Премудром // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. — СПб.: Наука, 1999. 
 
 Гладкова О. В. Повесть об Акире Премудром: христианское освоение ассиро-вавилонского сюжета: К постановке проблемы // Гладкова О. В. О славяно-русской агиографии: Очерки. — М., 2008. — С. 58-68.
 Григорьев А. Д. Повесть об Акире Премудром. — М., 1913.
 Дурново Н. К истории «Повести об Акире» // Дурново Н. Материалы и исследования по старинной русской литературе. — М., 1915.
 Мартиросян А. А. История и поучения Хикара Премудрого: Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора филологических наук. — Ереван, 1970.
 Перетц В. Н. К истории текста «Повести об Акире Премудром» // Известия отделения русского языка и словесности Академии наук. — 1916. — 21. — Кн. 1. — С. 262—278.
 Пиотровская Е. К. О 3-ей русской редакции «Повести об Акире Премудром» // Вспомогательные исторические дисциплины. — 1978. — 10. — С. 323—327.
 Пиотровская Е. К. Усть-цилемская обработка «Повести об Акире Премудром» // Труды Отдела древнерусской литературы. — 1976. — 31. — С. 378—383.
 Полевой Н. Древний русский перевод арабской сказки // Московский телеграф. — 1825. — 11. — С. 227—235.
 Творогов О. Я. Повесть об Акире Премудром  // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. — СПб., 1992. — С. 243—245.

Ссылки 
 The Story of Ahikar 
 AḤIḳAR at JewishEncyclopedia.com 
 Selected Proverbs of Ahikar The Wise

Персонажи Ветхого Завета
Персонажи апокрифов
Ассирия
Ближний Восток в древнегреческой мифологии